Hitzewelle steht für:
 Hitzewelle, ungewöhnlich lange Phase aufeinander folgender ungewöhnlich heißer Tage
 Hitzewelle (1958), US-amerikanischer Film von Daniel Mann
 Hitzewelle (2015), französisch-griechischer Film von Joyce A. Nashawati

Die Hitzewelle steht für: